Domenico De Biasio – pittore italiano
 Francesco De Biasio – hockeista su ghiaccio italiano
 Luisa De Biasio Calimani – architetto e politica italiana 
 Paolo De Biasio – ex hockeista su ghiaccio italiano